Жюстин Енен трябва да защитава титлата си от предишната година, но прекратява кариерата си на 14 май 2008.
Серена Уилямс печели на финала с 6 – 4, 7 – 5 срещу Йелена Янкович.

Поставени

Схема

Финали

Горна половина

SСекция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на САЩ